Березайка:
 Березайка — река на северо-западе России, приток реки Мста.
 Березайка — посёлок в Тверской области России.
 Березайка — железнодорожная станция в этом посёлке.